Bulmahn ist der Familienname folgender Personen:

 Edelgard Bulmahn (* 1951), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Joachim Wolschke-Bulmahn (* 1952), deutscher Landschaftsplaner
 Luna Bulmahn, Geburtsname von Luna Thiel (* 1999), deutsche Leichtathletin